Horycja – centro abitato nell'oblast' di Černihiv, in Ucraina
Horycja – centro abitato nell'oblast' di Chmel'nyc'kyj, in Ucraina